Сезон 1994/1995 стал для Лацио 13-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Несмотря на удовлетворительные результаты, Дино Дзофф покинул пост главного тренера, став президентом клуба. Новым тренером был назначен чех Зденек Земан. С ходу, почти с прошлогодним составом тренеру удалось взять серебро чемпионата, отстав от лидера - Ювентуса на 10 очков.

Выступление команды в Кубке УЕФА закончилось на стадии 1/4 финала, перед которой "орлы" уверенно прошли минское Динамо, шведский Треллеборг и турецкий Трабзонспор, однако оступились на дортмундской Боруссии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио